Евграф:

 Евграф — имя греческого происхождения.
 Евграф (ум. 313) — святой мученик Александрийский.
 Евграф (1769—1809) — архимандрит Русской православной церкви, проповедник.

Примечания